

Стюартвілл — місто, штат Міннесота
 Стюартвілл — переписна місцевість в окрузі Куса, штат Алабама